Henman – calciatore svizzero
Tim Henman (1974) – ex tennista britannico